Effingham County Courthouse ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Effingham County Courthouse (Georgia), NRHP-Nr. 80001016
 Effingham County Courthouse (Illinois), NRHP-Nr. 85002304